Штефи Граф је други пут освојила турнир. У финалу је победила Наташу Звереву резултатом 6:0, 6:0. Меч је трајао само 32 минута, најкраће гренд слем финале, и то је једини финални сусрет у Опен ери који је завршен најубедљивијим резултатом где противница није освојила ниједан гем.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1988.